Ezen az oldalon az Oltári csajok című magyar televíziós sorozat epizódjainak listája található.

Epizódok 
Az Oltári csajok epizódjait hétköznap esténként az RTL II-n lehet követni, 19:30-kor az előző napi részt ismétli, 20:30-tól az új epizódot adja a csatorna.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái